Mugica o Múgica:

 Múgica, municipio de la provincia de Vizcaya, España.
 Múgica, municipio del estado de Michoacán, México.
 Carlos Mugica (1930-1974), religioso argentino.
 René Mugica (1909-1998), actor, director de cine y guionista argentino.
 Francisco Mugica (1907-1985), director de cine argentino.